Malthodes minimus — вид жуков-мягкотелок из подсемейства Malthininae.

Имаго длиной 3,3—4 мм. Голова чёрная; основание усиков рыжее. Переднеспинка жёлто-красная, иногда с чёрным пятом. Надкрылья буро-чёрные, иногда посередине светлее, на вершине с серо-жёлтым пятном. Вершины бёдер и большая часть голеней рыжие. Иногда большая часть переднеспинки и ног тёмная.

Жуки характеризуются следующими признаками: 1) переднеспинка окаймлена по бокам только у передних углов; 2) последний тергит брюшка разделён на две отдельные пластинки.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Мягкотелки
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1758 году